Sankt-Annenquelle steht für:
 Sankt-Annenquelle (Abtenau), Österreich
 Sankt-Annenquelle (Brüssel), Belgien